Karwiny ist Name folgender Orte in Polen:
 Karwiny (Wilczęta), Ortschaft der Gemeinde Wilczęta in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Karwiny (Gdynia), Stadtteil von Gdynia in der Woiwodschaft Pommern